Кренцель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кренцель, Борис Абрамович (1913—1997) — советский химик-органик, доктор химических наук, лауреат Ленинской премии.
 Кренцель, Крейг (род. 1981) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека.